Le terme primaire peut désigner :
 le primaire est une école ;
 une primaire est une élection permettant de désigner un candidat à une élection ;
 le Primaire est l'ancien nom du Paléozoïque, une ère géologique ;
 la Primaire est une organisation auxiliaire de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ;
  est le nom donné à certains enduits ou préparation de surface, notamment en peinture artistique (imprimeure), peinture en bâtiment ou  carrosserie (par cataphorèse), qui permet ou améliore l'accroche d'une peinture : voir Apprêt (peinture). 
 des rémiges, grandes plumes ou pennes des ailes des oiseaux ;
 le primaire en médecine ; l'attribut indique principalement une maladie qui doit être considérée comme une première maladie indépendante. Les autres sont appelées maladie secondaire.

Il peut aussi qualifier :
 les couleurs primaires permettent d'obtenir toutes les couleurs lorsqu'on les mélange dans les bonnes proportions ;
 le secteur primaire est un des trois secteurs économiques ;
 le circuit primaire d'un transformateur électrique ;
 le miroir primaire est le miroir principal d'un télescope ;
 un nombre primaire, également appelé "puissance première", est une puissance à exposant entier positif non nul d'un nombre premier ;
 un objet astronomie dit objet primaire, corps principal d'un système satellitaire.

Titre d’œuvres
 Primaire, un film d'Hélène Angel sorti en 2016.

Voir aussi